rejon jegoriewski – rejon w Rosji, w Kraju Ałtajskim
 rejon jegorjewski – rejon w Rosji, w obwodzie moskiewskim